Botti ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Botti (* 1962), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Raphael Botti (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Silvana Botti (* 1974), ordentliche Professorin für Physik an der Universität Jena

Siehe auch:
 Boti
 Boty